Abdera är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av James Francis Stephens 1832. Abdera ingår i familjen brunbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Noter

Externa länkar 

Brunbaggar